L'appellativo Sestese o Sestese Calcio può riferirsi a:
Unione Sportiva Sestese Calcio, squadra di calcio di Sesto Calende.
Associazione Sportiva Sestese Calcio, squadra di calcio di Sesto Fiorentino.
Sestese Volley, squadra di pallavolo di Sesto Fiorentino.

L'aggettivo Sestese designa:
Abitante di Sesto San Giovanni (MI), di Sesto Fiorentino (FI) o di Sesto Calende (VA).